Чикаго Кабс в сезоне Главной лиги бейсбола 1995 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 3 место в своём дивизионе, выиграв 73 матча в 144 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 5
 Выигрышей: 4
 Поражений: 1
 Процент побед: 80
 Очков набрано: 24
 Очков пропущено: 17

Май 

 Игр: 26
 Выигрышей: 16
 Поражений: 10
 Процент побед: 61.54
 Очков набрано: 130
 Очков пропущено: 106

Июнь 

 Игр: 29
 Выигрышей: 9
 Поражений: 20
 Процент побед: 31.03
 Очков набрано: 115
 Очков пропущено: 145

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 14
 Поражений: 13
 Процент побед: 51.85
 Очков набрано: 123
 Очков пропущено: 128

Август 

 Игр: 29
 Выигрышей: 15
 Поражений: 14
 Процент побед: 51.72
 Очков набрано: 162
 Очков пропущено: 129

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 15
 Поражений: 12
 Процент побед: 55.56
 Очков набрано: 132
 Очков пропущено: 138

Октябрь 

 Игр: 1
 Выигрышей: 0
 Поражений: 1
 Процент побед: 0
 Очков набрано: 7
 Очков пропущено: 8

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Чикаго Кабс
МЛБ в сезоне 1995